Por «iglesia del Buen Pastor» pueden conocerse los siguientes templos católicos:
la iglesia del Apóstol Pedro de la ciudad chilena de Talca, también conocida como «iglesia del Buen Pastor»;
la iglesia del Buen Pastor de la ciudad chilena de Iquique;
la iglesia del Buen Pastor de la ciudad estadounidense de Nueva York;
la iglesia del Buen Pastor de la ciudad chilena de San Felipe;
la catedral del Buen Pastor de la ciudad española de San Sebastián; y
la iglesia del Buen Pastor de la ciudad chilena de Santiago de Chile.